Krolop ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Krolop (1839–1897), deutscher Opernsänger (Bass)
 Kurt Krolop (1930–2016), deutscher Germanist 
 Sebastian Krolop (* 1971), deutscher Arzt, Ökonom und Autor
 Vilma Krolop (1841–1888), deutsche Opernsängerin, siehe Vilma von Voggenhuber

Siehe auch:
 Krolopp